Paka kan syfta på följande:
 Paka, en art gnagare
 Tyfonen Paka, en tyfon i Stilla havet 1997

Geografi

Indonesien 

 Desa Paka, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Kenya 

 Paka (kulle), Baringo, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kenyaförgreningar